Hermann Gassner ist der Name folgender Personen:

* Hermann Gassner senior (* 1959), deutscher Rallyefahrer
 Hermann Gassner junior (* 1988), deutscher Rallyefahrer